Jahnstadion Regensburg bezeichnet folgende Stadien in Regensburg:
* Jahnstadion (Regensburg), 1926 eröffnet, 2017 abgerissen
 Jahnstadion Regensburg (2015), ehemals Continental Arena und Arena Regensbrg, 2015 eröffnet